Ersmark ist der Name folgender Orte in der Provinz Västerbottens län, Schweden:
 Ersmark (Skellefteå), Tätort in der Gemeinde Skellefteå
 Ersmark (Storuman), Dorf (by) in der Gemeinde Storuman
 Ersmark (Umeå), Tätort in der Gemeinde Umeå